Jetis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,70, long 109,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 109,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,23, long 110,38), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,18, long 110,80), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Yogyakarta), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 111,11), 
 Kelurahan Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,19), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,71, long 111,56), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,70, long 111,57), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,76, long 113,71), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 111,94), 
 Kecamatan Jetis (distrikt i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,48), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,48), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,94, long 111,46), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,96, long 113,79), 
 Kecamatan Jetis (distrikt i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,41, long 112,45), 
 Desa Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,42, long 112,47), 
 Kelurahan Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur), 
 Kelurahan Jetis (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,97, long 111,41), 

Robotskapade Indonesienförgreningar